Schellert steht für:
 Schellert (Neustadt an der Aisch), Stadtteil von Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken

Schellert ist der Familienname folgender Personen:
 Nicole Schellert, deutsche Ringtennisspielerin, Deutsche Meisterin und Vizeweltmeisterin, siehe Ringtennis-Weltmeisterschaften 2006
 Otto Schellert (1889–1975), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie

Siehe auch:
 Schellerten